Wassernotstand kann folgende Bedeutungen haben:

 schwerwiegende Wasserknappheit
 in der Fachsprache der Feuerwehren ein Notstand durch bedrohlichen Austritt von Wasser aus Rohrleitungen und ein Übermaß an Wasser, siehe Wassernotstand (Feuerwehr)